Oscar Hammerstein I (1847-1919), Amerikaans theaterimpresario, theaterbouwer en sigarenmaker.
Oscar Hammerstein II (1895-1960), schrijver en producent van Broadway-stukken, samen met Richard Rodgers en Jerome Kern.
Oscar Hammerstein (advocaat), Nederlands advocaat.